|-
| 109201 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109202 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109203 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109204 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109205 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109206 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109207 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109208 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109209 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109210 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109211 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109212 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109213 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109214 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109215 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109216 - || || 22 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109217 - || || 22 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109218 - || || 16 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109219 - || || 16 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109220 - || || 17 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109221 - || || 17 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109222 - || || 17 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109223 - || || 22 d'agost, 2001 || Needville || Needville
|-
| 109224 - || || 22 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109225 - || || 16 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109226 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109227 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109228 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109229 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109230 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109231 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109232 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109233 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109234 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109235 - || || 23 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109236 - || || 23 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109237 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109238 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109239 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109240 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109241 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109242 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109243 - || || 21 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109244 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109245 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109246 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109247 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109248 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109249 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109250 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109251 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109252 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109253 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109254 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109255 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109256 - || || 23 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109257 - || || 23 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109258 - || || 18 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109259 - || || 18 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109260 - || || 21 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109261 - || || 25 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109262 - || || 25 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109263 - || || 24 d'agost, 2001 || OCA-Anza || M. White, M. Collins
|-
| 109264 - || || 20 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109265 - || || 21 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109266 - || || 19 d'agost, 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 109267 - || || 26 d'agost, 2001 || Farpoint || Farpoint
|-
| 109268 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109269 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109270 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109271 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109272 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109273 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109274 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109275 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109276 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109277 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109278 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109279 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109280 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109281 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109282 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109283 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109284 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109285 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109286 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109287 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109288 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109289 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109290 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109291 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109292 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109293 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109294 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109295 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109296 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109297 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109298 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109299 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109300 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
9